Краљевска палата може бити:

 Краљевска палата у Амстердаму
 Краљевска палата у Вишеграду (Пешта)
 Краљевска палата у Стокхолму
 Краљевска палата у Мадриду
 Краљевска палата у Бриселу
 Краљевска палата (Париз)